Асанхан Джумахматов (; ) — советский, киргизский дирижёр, музыкальный педагог. Герой Киргизской Республики (2003). Народный артист СССР (1976).

Биография 
Родился 16 июня 1923 года (по другим источникам — 16 июля) в селе Иссык-Ата недалеко от курортного местечка «Арашан» (ныне в Ысык-Атинском районе, Чуйская область, Киргизия).

После ареста и ссылки отца вместе с семьей был выслан на Украину, где серьёзно начал заниматься музыкой — играл на гитаре в самодеятельном оркестре, а позже — на ударных инструментах. В 1938 году, прожив почти восемь лет на Украине, возвратился на родину, поступил учиться на подготовительное отделение педагогического техникума и одновременно работал артистом оркестра первого Киргизского музыкально-драматического театра (ныне — Национальный академический театр оперы и балета им. А. Малдыбаева).

В сентябре 1941 года Государственный симфонический оркестр СССР был эвакуирован во Фрунзе (ныне Бишкек), где Асанхан играл на ударных инструментах.

Участник войны, был тяжело ранен и контужен.

В 1944 году, после увольнения из армии, — артист оркестра Киргизского театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.

В 1945—1948 годах обучался на дирижёрском факультете в национальной студии при Московской консерватории, в 1957 году окончил консерваторию по классу дирижирования (педагоги Л. М. Гинзбург и Б. Э. Хайкин). Будучи студентом консерватории, дирижировал студенческим оркестром.

С 1948 года — дирижёр Киргизского театра оперы и балета им. А. Малдыбаева, в 1958—1962 и в 1972—1983 годах — главный дирижёр театра.

С 1953 по 1957 год — главный дирижёр Театра им. Моссовета в Москве.

В 1962—1972 годах — художественный руководитель и главный дирижёр Государственного академического оркестра народных инструментов им. Карамолдо Орозова, с 1970 года — художественный руководитель и главный дирижёр Академического симфонического оркестра Киргизского радио и телевидения (ныне Кыргызской телерадиокомпании).

С 1989 года — главный дирижёр Государственного камерного оркестра «Насыйкат».

Много гастролировал, часто выступал в крупнейших городах бывшего СССР, за рубежом: Швеция, Исландия, ФРГ, Япония, Монголия, Китай, Турция и др.

Дирижировал Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и телевидения, Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии, Государственными симфоническими оркестрами Латвии, Украины, Казахстана, Узбекистана.

С 1995 года — профессор Кыргызской консерватории им. К. Молдобасанова. За многолетнюю творческую деятельность воспитал многих профессиональных музыкантов-оркестрантов.

Вёл большую общественную работу: был президентом Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики (с 1987), вице-президентом Международного Союза музыкальных деятелей, президентом Кыргызского отделения Международной академии творчества.

Член КПСС с 1944 года.

Асанхан Джумахматов умер 20 июля 2008 года (по другим источникам — 21 июля) в Бишкеке. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

Семья 
 Отец — Чалов Джумахмат (р. 1888)
 Мать — Чалова Артык (р. 1893)
 Супруга — Сатаева Гульхан (р. 1933)
 Супруга — Мадемилова Эркин (1929—2018), советская, киргизская артистка балета, солистка Киргизского театра оперы и балета (1947—1953). Народная артистка Киргизской ССР (1979).
 Сыновья: Эркин (р.1954), Эрмек (р. 1959), Эрик (р. 1963).

Награды и звания 
 Герой Киргизской Республики (2003) — за выдающийся вклад в развитие профессионального музыкального искусства республики, активную общественную деятельность
 Заслуженный деятель искусств Киргизской ССР (1958)
 Народный артист Киргизской ССР (1971)
 Народный артист СССР (1976)
 Государственная премия Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова (1972)
 Орден «Манас» III степени (1997) — за выдающиеся заслуги перед государством и народом.
 Орден Дружбы (1998, Россия) — за большой вклад в развитие и укрепление культурных связей между народами России и Киргизской Республики
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 1958)
 Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Орден Красной Звезды (1972)
 Памятная золотая медаль «Манас-1000» (1995)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1970)
 Медаль «За оборону Сталинграда» (1975)
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль имени С. Рахманинова
 Бронзовая медаль фонда Ирины Архиповой — «за многолетнее безупречное служение российскому музыкальному искусству во второй половине XX века»
 Юбилейные медали Победы и Вооружённых Сил
 Международная премия имени Ч. Т. Айтматова (1999)
 Премия «Золотой мост» (Республика Казахстан)
 Действительный член и член президиума Международной академии творчества (Москва, Россия)
 Действительный член Международной академии наук (Мюнхен, Германия)
 Академик Всемирной академии музыки (Мюнхен)
 Почётный гражданин Бишкека.

Творчество

Постановки 
Оперы:

  — «Кокуль» М. Раухвергера
  — «Алтын кыз» В. Власова и В. Фере
  — «Кармен» Ж. Бизе
  — «Пиковая дама» П. Чайковского
  — «На берегах Иссык-Куля» В. Власова, А. Малдыбаева, В. Фере
  — «Русалка» А. Даргомыжского
  — «Ак Шумкар» С. Ряузова
  — «Токтогул» В. Власова, А. Малдыбаева, В. Фере
  — «Мурат» Л. Книппера
  — «Аида» Дж. Верди
  — «Проделки Майсары» С. Юдакова
  — «Борис Годунов» М. Мусоргского
  — «Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского
  — «Джамиля» М. Раухвергера
  — «Тоска» Дж. Пуччини
  — «Зори здесь тихие» К. Молчанова
  — «Июльская ночь» П. Хаджиева
  — «Пётр I» А. Петрова
  — «Мефистофель» А. Бойто
  — «Дон Карлос» Дж. Верди
  — «Дитя и волшебство» М. Равеля
  — «Служанка-госпожа» Дж. Перголези
  — «Паяцы» Р. Леонкавалло
 «Айчурек» В. Власова, А. Малдыбаева, В. Фере
 «Евгений Онегин» П. Чайковского

Балеты:
  — «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева
  — «Петрушка» И. Стравинского

Музыкальная комедия:
  — «Кто что сделал?» (Ким кантти) М. Абдраева, А. Малдыбаева, А. Аманбаева и А. Тулеева

Примечания 

Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Театр им. Моссовета
Преподаватели Кыргызской консерватории
Лауреаты Государственной премии Киргизской ССР
Заслуженные деятели искусств Киргизской ССР	
Народные артисты Киргизской ССР
Почётные граждане Бишкека
Оперные дирижёры Киргизии
Балетные дирижёры Киргизии
Оперные дирижёры СССР
Балетные дирижёры СССР
Персоналии:Киргизский театр оперы и балета
Академические музыканты СССР
Академические музыканты Киргизии